Огар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Огар, Йоланта (род. 1982) — польская и австрийская яхтсменка.
 Огар, Симон (род. 1987) — нигерийский футболист.

Другое 
 Польский огар — порода собак.
 FSO Ogar — концепт-кар польской компании FSO.
 Огар — город в Сербии.
 См. также 
 Огарь — птица.